Khmers, grup ètnic al qual pertanyen la majoria dels cambotjans 
 Khmer Krom, gent de l'ètnia khmer vivint al delta i al baix Mekong 
 Khmer Loeu, grups ètnics mon-khmer de les zones muntanyoses del nord-est de Cambodja 
 Llengua khmer, idioma oficial de Cambodja
 Alfabet khmer 
 Imperi Khmer (segle IX - segle XV)
 República Khmer, govern de Cambodja entre 1970 i 1975
 Khmers rojos, moviment guerriller comunista cambotjà.